Флаг муниципального образования Апшеро́нское городское поселение Апшеронского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 ноября 2012 года решением Совета Апшеронского городского поселения № 212 и 16 апреля 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8145.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Апшеронского городского поселения Апшеронского района в синем (голубом), зелёном, белом, сером, чёрном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — серебряное опрокинутое и усечённо-вписанное стропило, вызубренное в виде еловой кроны и заполненное лазурью, и в лазури — золотой орёл, летящий вправо с воздетыми крыльями и сложенными лапами, поверх всего в оконечности мурованная чёрным крепостная стена со сквозной воротной аркой и бойницами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.

Город Апшеронск расположен в живописных местах, у подножий северокавказского горного хребта, в долине реки Пшеха. Основан Апшеронск в 1863 году как небольшая станица при укреплённом лагере Апшеронского полка Русской армии у места впадения реки Тухи в Пшеху.

Каменное укрепление со сквозными воротами и бойницами указывает на укреплённый лагерь Апшеронского полка, а изображение белого зазубренного острия аллегорически указывает на бурные горные реки Пшеха и Туха, у места слияния которых создан укреплённый лагерь Апшеронского полка, а позже и станица Апшеронская.

Зелёная часть полотнища внешне напоминает ели и символизирует красоту окружающей природы — поросшие разнообразными реликтовыми деревьями и кустарниками горные склоны поселения, а также надежду, возрождение, молодость.

Зелёный цвет также аллегорически указывает основное направление экономики Апшеронска — лесозаготовку, лесопереработку и деревообработку.

Синий цвет полотнища символизирует чистое небо, веру, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изображение жёлтого орла указывает на наличие орлов в окрестностях города Апшеронска и является символом храбрости, силы, мужества, свободы и величия.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность.

Белый цвет (серебро) символизирует миролюбие, мудрость, совершенство, чистоту.

Примечания 

Флаги с изображением ели
Флаги с изображением орла
Флаги с изображением крепостной стены